Piranhense – abitanti di Jardim de Piranhas
Piranhense – abitanti di Piranhas (Alagoas)
Piranhense – abitanti di Piranhas (Goiás)
Piranhense – abitanti di São José de Piranhas